Samara poate să însemneze:

Samara (oraș) un oraș mare din Rusia

Regiunea Samara situat pe teritoriul RusieiSamara (Hatulia) o regiune din districtul Emera de pe Insula Timor (est) din Oceania

Râu din Ucraina

Râu din Rusia

Samara Airlines o companie de avioane rusă

Lada Samara o marcă de automobile rusăPlaya Sámara numele unui ștrand din Costa RicaDenumirea romană a râului Somme din nordul FranțeiDenumirea botanică'' a seminței prevăzută cu aripioare din grupa Aceraceae (frasin, ulm)